Možná hledáte: Šmu'el Kac
Jméno a příjmení Samuel Katz nebo Sam Katz má více nositelů:

 Sam Katz (Filadelfie) (* 1949) – americký politik
 Sam Katz (* 1951) – kanadský politik, starosta Winnipegu
 Samuel Katz (pediatr) – americký pediatr